

Biografia 

Anthony Domenico Zeni detto “Tony” era nato il 22 agosto del 1902 a Truckee in California, figlio quartogenito di Giovanni e Anna Maria Stefani emigranti di Magasa. Passò là parte della sua infanzia, prima di traslocare a Reno nel Nevada. Frequentò le scuole elementari a Huffaker e le superiori a Reno. Si laureò all'Università del Nevada nel 1922. Visse sempre a Reno fino al 1962 prima di risiedere a Stockton.

Prima di laurearsi all'università, Zeni insegnava spagnolo ai corsi serali di base nelle superiori di Reno. Oltre allo spagnolo, Zeni parlava correttamente francese, italiano e portoghese. Dopo aver frequentato una sessione superiore estiva all'Università di Città del Messico, al suo ritorno fu nominato preside delle scuole superiori di Virginia City. Nel 1923 raggiunse lo staff delle scuole superiori di Reno insegnando lingue e sociologia fino al 1929, quando come traduttore e interprete fu assunto presso l'ufficio internazionale delle Poste a Washington D.C.

Nel 1931 Zeni presiede la delegazione degli Stati Uniti alla conferenza della Pan American Postal a Madrid in Spagna. Nel 1933 la direzione delle Poste degli Stati Uniti incaricava Zeni rappresentante ufficiale per l'Argentina alla conferenza mondiale dell'Unione delle Poste tenuta a Ottawa in Canada. Questo incarico terminò nel 1942, quando Zeni fu nominato direttore della divisione investigativa contro il crimine e la frode della sede generale dell'Ispettorato delle Poste di Washington.

Nello stesso anno Zeni organizzò una divisione per il servizio postale e censura di guerra per l'esercito e la marina militare. Dopo che la divisione fu ben istituita gli fu concessa la trasferta a Reno dove fu assegnato quale ispettore del dipartimento delle Poste cittadine. Durante i 10 anni nel dipartimento di Reno, Zeni partecipò a tutte le investigazioni criminali e collaborò pure con i dipartimenti delle altre aree del Nevada e della California stessa. Dopo 23 anni di assenza dall'insegnamento, Zeni raggiunse di nuovo lo staff delle Superiori di Reno nel 1952 e insegnò là fino al 1962.

In seguito insegnò alle Superiori di St. Mary's a Stockton fino al suo pensionamento avvenuto nel 1974. Morì il 1º novembre del 1981 e lasciò la vedova, Catherina e la figlia Carol in Wiss, ambedue a Stockton, l'altra figlia Mary in Nelson a Sparks, le sorelle, Angelina in Birks e Maggie in Conedera ambedue a Reno e sette nipoti. Il rito funebre fu celebrato al Mountain View Cemetery ove fu sepolto.

Nota 

Nel 1931 Anthony Zeni, sfruttando l'occasione della sua venuta in Spagna, dove ebbe modo di conoscere personalmente il presidente della Seconda repubblica spagnola, si recò a Magasa visitando i luoghi e i parenti dei propri genitori.

Le materie d'insegnamento presso l'High School di Reno 

 Spanish & History 1922
 Languages 1924
 American History & Debate 1925
 History, Civics & Debate 1926
 History, Civics & Debate 1927
 History, Civics & Debate 1928
 History, Civics & Debate 1929
 Social Studies 1953
 Language/International Club 1954
 Language/International Club 1955
 Language/International Club 1956
 Language/International Club 1957
 Language/International Club 1958
 Language 1959
 Language 1960
 Language 1961
 Language 1962

Bibliografia 
 Gianpaolo Zeni, En Merica! L'emigrazione della gente di Magasa e Valvestino in America, Il Chiese e Biblioteca comunale di Magasa, Storo 2005.

Italoamericani